Nolby ist der Name folgender Orte in Schweden:
 Nolby, in der Provinz Västra Götalands län, Gemeinde Mariestad
 Nolby, Ortsteil von Kvissleby, in der Provinz Västernorrlands län, Gemeinde Sundsvall